Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 2019-2020 è stato il 43º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola, composto da 19 squadre, e vide la vittoria finale del Guìa, al suo secondo titolo. Il campionato si concluse con circa due mesi d'anticipo a causa della pandemia e siccome non tutte le partite sono state disputate allora si utilizzò come metro di giudizio il coefficiente di punteggio di partite vinte/disputate.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire 

<div style="overflow:auto">

Note

Voci correlate 
 Primera División 2019-2020 (Spagna)
 Segunda División 2019-2020 (Spagna)
 Segunda División B 2019-2020
 Tercera División 2019-2020 (Spagna)
 Coppa del Re 2019-2020
 Supercopa de España 2020

Collegamenti esterni 
 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 2019
Calcio nel 2020